Lagoa Grande do Maranhão
 Lagoa Grande (Minas Gerais)
 Lagoa Grande (Pernambouc)